Luxor steht für:
 Luxor, Stadt in Ägypten
 Luxor Hotel and Casino in Las Vegas
 Luxor (Lübeck), ein ehemaliges Kino in Lübeck
 Luxor (Köln), ein Veranstaltungsgebäude in Köln
 Luxor (Unternehmen), ein ehemaliger schwedischer Hersteller von Unterhaltungselektronik
 Luxor Cab Manufacturing Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Taxihersteller
 Luxor (Spiel), ein Brettspiel von Gunther Baars
 ein Computerspiel, siehe Puzz Loop
 eine Handelsmarke des türkischen Herstellers Vestel 
 Luxor (Schreibgeräte), indischer Schreibgerätehersteller
 Operation Luxor, Razzia gegen vermeintliche Muslimbrüder in Österreich im Jahr 2020, siehe Farid Hafez#„Operation Luxor“

Siehe auch:
 Le Louxor